Joseph Coulon de Villiers, sieur de Jumonville ( – ) est un officier militaire français né à Verchères en Nouvelle-France.
 La bataille de Jumonville Glen, connue aussi sous le nom de L'affaire Jumonville, eut lieu le  dans l'actuel État de Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique. 
 Jumonville est un poème écrit en 1759 qui a fait connaître le poète français Antoine Léonard Thomas.
 L'Affaire Jumonville est un livre de Marcel Trudel de 1953.
 Plusieurs rues québécoises portent le nom de Jumonville, que ce soit à Montréal, à Québec, à Boucherville ou à Saint-Bruno-de-Montarville.